Socialistische Sovjetrepubliek: de benaming van een van de 15 onafhankelijke republieken binnen de Sovjet-Unie;
 SRG SSR, de nationale omroep in Zwitserland;
Societas Studiosorum Reformatorum: een van de acht (al dan niet voormalige) SSR-studentenverenigingen in Nederland;
S.S.R.-N.U. (Utrecht)
SSR-Leiden
SSRA (Amsterdam)
EKKO (Utrecht)
 C.S.R. (Delft)
Vera (Groningen)
S.S.R.-Rotterdam
SSR-W (Wageningen)
SSRE (Eindhoven)
 Self-Supporting Run-Flat: een door Continental ontwikkelde band die voor een verhoogde mobiliteit zorgt;
Engels: solid-state relay, in het Nederlands een halfgeleiderrelais;
Stichting Studiecentrum Rechtspleging, het opleidingsinstituut van de rechterlijke organisatie.